22. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie 1998/1999 rozpoczął się 16 listopada 1998 w austriackim Innsbrucku. Ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 14 lutego 1999 w japońskim Nagano. Najważniejszą imprezą sezonu były Mistrzostwa Świata.

Puchar Świata rozegrany został w 7 miastach, 5 krajach, na 2 kontynentach. Najwięcej konkursów odbyło się w Niemczech: Altenberg, Winterberg, Oberhof.

W klasyfikacji generalnej jedynek kobiet bezkonkurencyjne były Niemki. Pierwsze miejsce zajęła Sylke Kraushaar, która czterokrotnie wygrywała zawody, a dwukrotnie zajmowała trzecie miejsce. W jedynkach mężczyzn po raz dziewiąty zwyciężył Austriak Markus Prock, który dwukrotnie wygrywał zawody. Zaraz za jego plecami znaleźli się Niemcy Georg Hackl oraz Jens Müller. W dwójkach po raz drugi z rzędu najlepsi byli Amerykanie Mark Grimmette i Brian Martin, którzy w pokonanym polu zostawili austriackich kuzynów Markusa i Tobiasa Schieglów oraz parę niemiecką Patric Leitner i Alexander Resch.

Jedynki kobiet

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyła

Jedynki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończył, 40+ - miejsce 40 lub dalsze

Dwójki mężczyzn

Wyniki

Klasyfikacja generalna 
 DNF - nie ukończyli, DSQ - dyskwalifikacja

Bibliografia 
 Wyniki Pucharu Świata na stronie FIL

1998 w sportach zimowych
1999 w sportach zimowych
Puchar Świata w saneczkarstwie